Távközlési Kutató Intézet, elektronikai, híradástechnikai kutató- és fejlesztő intézet volt, 1950-től 1994-ig
 Támogatott Kutatócsoportok Irodája, korábban az MTA, 2019-től az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat alá tartozó, tudományos kutatásokat szervező intézmény
 Textilipari Kutató Intézet, utóbb INNOVATEXT Zrt., a magyar textilipar és textilruházati ipar központi kutató-minősítő intézménye
 Tirozin-kináz inhibitorok, lásd Tirozin-kináz gátlók (TKI)
 Távol-keleti Intézet (ELTE), lásd Magyar sinológia